Улица Ма́рьиной Ро́щи — название улиц на территории района Марьина Роща в Москве.

 2-я улица Марьиной Рощи
 3-я улица Марьиной Рощи
 4-я улица Марьиной Рощи

См. также 
 Марьина роща
 Проезд Марьиной Рощи